Felip III d'Anjou (1683 - 1746), rei d'Espanya, Nàpols i Sicília
 Felip III d'Aragó (1605 - 1665), rei de Castella, Aragó i Portugal 
 Felip III de Borgonya (1419 - 1467), duc de Borgonya
 Felip III de Castella i II d'Aragó i Portugal (1578 - 1621), rei de Castella, Aragó i Portugal 
 Felip III Evreux (1328–1342), rei de Navarra
 Felip III de França (1245 - 1285), rei de França
 Felip III de Macedònia (352 aC - 317 aC), rei de Macedònia
 Felip III de Tàrent (1364 - 1373), príncep d'Aquilea
 Felip III de Valois (Vincennes, 1336 - 1375), Duc d'Orleans i de Turena i comte de Valois